Кратер Аль-Хорезми () — древний ударный кратер в гористой экваториальной области на обратной стороне Луны. Название дано в честь хорезмийского, центральноазиатского математика, астронома и географа, основателя классической алгебры Мухаммеда ибн Мусы аль-Хорезми (783 — ок. 850); утверждено Международным астрономическим союзом в 1973 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Герц на северо-западе; кратер Флеминг на севере; кратер Фирсов на юго-востоке; кратер Зенгер на юго-западе и кратер Моисеев на западе. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 56 км, глубина — 2,74 км.

Вал кратера имеет полигональную форму, в южной части вал двойной. Внутренний склон вала значительно шире в западной части. Высота вала над окружающей местностью составляет 1250 м, объём кратера — приблизительно 3700 км³. Кратер имеет небольшой центральный пик, образующий хребет, изгибающийся к северо-востоку. Дно чаши кратера сравнительно ровное, в северной части отмечено несколькими небольшими кратерами, юго-восточная часть более гладкая и не повреждена импактами.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитных кратеров Аль-Хорезми B и G относится к донектарскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Аль-Хорезми J относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны